Dudin steht für:
 Dudín, Gemeinde in Tschechien

Dudin ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Wladimirowitsch Dudin (* 1977), russischer Fußballspieler
 Iwan Ossipowitsch Dudin (1867–1924), russischer Maler
 Michail Alexandrowitsch Dudin (1916–1993), sowjetischer Dichter
 Nikola Milanov Dudin (1932–2002), bulgarischer Fußballschiedsrichter
 Roman Andrejewitsch Dudin (* 1992), russischer Fußballspieler
 Waleri Arkadjewitsch Dudin (* 1963), sowjetischer Rennrodler
 Witali Andrejewitsch Dudin (* 1943), sowjetischer Schauspieler